Teritorium může označovat:
 Teritorium
 Spolkové teritorium
 Severní teritorium

ekologie
 Teritorium (ekologie)
 Hnízdní teritorium

Související články 
 Teritoriální studia